Мирдат () — мужское имя. Известные носители:
 Мирдат I — царь Иберии (58—106)
 Мирдат II — царь Иберии (249—265)
 Мирдат III — царь Иберии (365—380)
 Мирдат IV — царь Иберии (409—411)
 Мирдат V — царь Иберии (435—447)